Podlas ist der Familienname der folgenden Personen:

 Kusma Petrowitsch Podlas (1893–1944), sowjetischer Armeeführer und Generalleutnant
 Ryszard Podlas (* 1954), polnischer Sprinter